Identitet kan syfta på:

Filosofi
 Identitet (filosofi) – att två entiteter är samma
 Identitetsteorin – en teori inom medvetandefilosofi att ett visst mentalt tillstånd har exakt ett bestående motsvarande hjärntillstånd
 Personlig identitet – inom filosofin på en självmedvetande persons essens
 Identitet över tid –  ett metafysiskt ämne

Matematik
 Identitet (matematik) –  oavsett vilket värde vi tilldelar en variabel kommer den funktion eller formel där variabeln ingår alltid att ha samma värde
 Identitet (logik)
 Identitetsfunktion – en avbildning eller funktion som returnerar dess inparameter utan att ändra den
 Identitetselement – en speciell sorts element i en mängd med avseende på en binär operator på mängden

Musik 
 Identitet (sång) – en låt på albanska framförd av Adrian Lulgjuraj och Bledar Sejko i Eurovision Song Contest 2013

Samhälls- och beteendevetenskap
 Identitet (beteendevetenskap) – synonymt med ordet självbild och handlar om hur människor uppfattar sig själva
 Identitetspolitik – politiska ställningstaganden som grundar sig på egenintressen och individernas egna sociala intressegrupper

Informationsteknik
 Användaridentitet

Se även
 Identifikation
 Namn
 Personnummer